Lorwyn – pierwszy dodatek bloku tematycznego Lorwyn w grze Magic: The Gathering. Premiera miała miejsce 12 października 2007 roku. Przedpremierowe imprezy towarzyszące wydaniu miały miejsce w dniach 29–30 września.

Cechy rozszerzenia 
Dodatek ten skupiony jest na kilku podstawowych rasach stworzeń, zamieszkujących świat Lorwyn. Projektanci dodatku zainspirowali się tradycyjnymi, walijskimi opowiadaniami fantasy, będącymi częścią ich folkloru.
W dodatku tym wprowadzono na szeroką skalę nowy typ czaru: Tribal (z ang.Plemienne). Wyróżniają się tym że posiadają określony podtyp jakiejś rasy lub klasy (np. Elemental, Treefolk, Wizard). Dotychczas, określony typ posiadały jedynie stwory.

Drugą z nowości jakie wprowadza Lorwyn jest nowy typ Karty: Planeswalker.

Rasy stworów 

Jest to pierwszy dodatek w historii gry, w którym nie ma stworzeń o typie Human (ang. Człowiek). Człowieka nie przedstawia również żaden obrazek na karcie.

Talie tematyczne 
Lorwyn wprowadził 5 nowych talii tematycznych:
 Kithkin Militia – biała, oparta na Kithkiny
 Merrow Riverways – biało-niebieska oparta na Merfolki
 Boggart Feast – czarno-czerwona oparta na Gobliny
 Elvish Predation – czarno-zielona oparta na Elfy
 Elementals' Path – pięciokolorowa, oparta na Elementale

Nowe mechaniki 
Dodatek wprowadza następujące nowe zdolności i mechaniki:
 Evoke
 Changeling
 Clash
 Champion
 Hideaway

Bibliografia 
 
 

Magic the Gathering